Ауэрман () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Ауэрман, Лев Янович (1905—1986) — советский инженер-технолог.
 Ауэрман, Надя (род. 1971) — немецкая фотомодель.